Джоан — женское (в нескольких языках мужское) имя, происходящее от библейского имени Иоанна (Иоанн).

Известные носители

Женщины 

 Джоан Тауэрская
 Джоан Роулинг
 Джоан Кроуфорд
 Джоан Барклай
 Джоан Лорринг
 Джоан Марш

Мужчины 
 Джоан Луй

См. также 
 Джоана
 Джоанна
 Джоанни

Женские имена